Sch ou SCH peut désigner :
SCH, un rappeur français ;
 sch, un trigramme de l'alphabet latin en linguistique ;
 sch, une lettre additionnelle de l’alphabet latin ;
 Sergent-chef, en argot militaire ;
 SCh-40 et SCh-68, des casques militaires soviétiques ;
 SCH, abréviation du système Scheiner pour la mesure de l'intensité lumineuse en photographie.